Mustla (česky přibližně "Černá", "Černín") je jméno vícera estonských sídel:

Mustla — městečko v kraji Viljandimaa, náležející k obci Tarvastu
Mustla (Laimjala) — vesnice v obci Laimjala v kraji Saaremaa
Mustla (Pihtla) — vesnice v obci Pihtla v kraji Saaremaa
Mustla (Saarde) — vesnice v obci Saarde v kraji Pärnumaa
Mustla (Paide) — vesnice v obci Paide v kraji Järvamaa